Кубок Швеції з футболу 2012–2013 — 57-й розіграш кубкового футбольного турніру у Швеції. Титул вшосте здобув ІФК Гетеборг.

Календар

Другий раунд 

|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|16 серпня 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|18 серпня 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|19 серпня 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|20 серпня 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|12 вересня 2012

|-
|colspan="3" style="background-color:#D0D0D0" align=center|11 листопада 2012

|}

Груповий раунд

Група 1 

 

Результати

Група 2 

 

Результати

Група 3 

 

Результати

Група 4 

 

Результати

Група 5 

 

Результати

Група 6 

 

Результати

Група 7 

 

Результати

Група 8 

 

Результати

1/4 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|3 квітня 2013

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|4 квітня 2013

|}

1/2 фіналу 

| colspan="3" style="background:#fcc;"|1 травня 2013

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Швеції на soccerway 

2012-2013
Швеція
Швеція
2012 у шведському спорті
2013 у шведському спорті